Тушемля — топоним.

Населённые пункты 
 Тушемля — деревня в Свислочском районе Гродненской области Белоруссии.
 Тушемля — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области России.

Река 
 Тушемля — река в Смоленской области России, приток Сожа.